

Кожиль — селище, Глазовський район, Удмуртія
 Кожиль — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Кожиль — залізнична станція на залізниці Кіров-Перм

Дивись також 
 Кожило